L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 22 mars au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  tournoi ATP Masters 1000 de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Jenson Brooksby, de l'Australien Nick Kyrgios, du Belge David Goffin, du Croate Marin Čilić, de l'Espagnol Rafael Nadal, du Français Corentin Moutet et du Sud-Coréen Kwon Soon-woo.

Ils sont respectivement remplacés par Thiago Monteiro, Oscar Otte, Márton Fucsovics, Ilya Ivashka, Juan Pablo Varillas, Dušan Lajović et de Michael Mmoh.

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Pendant le tournoi

Lauréats

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2023)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2023 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2023
Tennis masculin en 2023
Tennis aux États-Unis en 2023
Tennis en mars 2023
Tennis en avril 2023
Sport en Floride en 2023
Sport aux États-Unis en mars 2023
Sport aux États-Unis en avril 2023